Стојник може бити:

 Стојник (Сопот), насеље у градској општини Сопот града Београда
 Стојник (Аранђеловац), насеље у општини Аранђеловац, Шумадијски округ